9033 Kawane – asteroide della fascia principale
 Kawane (Giappone) – cittadina del Giappone 
 Kawane (Senegal) – villaggio del Senegal